Тебю (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Тебю — місто у Швеції, у лені Стокгольм.